Cancer má více významů: 
 rak
 latinsky souhvězdí Raka
 latinsky, anglicky rakovina
 Cancer (britská hudební skupina) – britská death/thrash metalová kapela
 Cancer (ukrajinská hudební skupina) – ukrajinská black metalová kapela